L'US Open féminin 2019 est l'édition 2019 de l'US Open qui se déroule à l'université Drexel à Philadelphie du 5 au .

Le tournoi appartient à la catégorie la plus prestigieuse Platinum avec 48 joueuses dont deux wild card, Sabrina Sobhy sœur de Amanda Sobhy et Laila Sedky junior américaine et sœur de Reeham Sedky forfait pour blessure, et les 16 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. La championne du monde Nour El Sherbini est forfait à la suite de la blessure au genou qui a provoqué son forfait au tournoi Netsuite Open.

En finale, Nouran Gohar sauve une balle de match face à Nour El Tayeb et s'impose pour devenir à 22 ans la plus jeune championne de l'US Open.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open masculin de squash 2019
 US Open
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2019
PSA World Series 2019
Sport en Pennsylvanie en 2019
Sport aux États-Unis en octobre 2019